O Folha de Minas é o jornal semanário impresso e publicado no estado brasileiro de Minas Gerais.

Fundado em 22 de outubro de 1998, circula na Capital e região central do Estado.

Não deve ser confundido com a Folha de Minas, outro jornal que circulou no Estado em período anterior.

Ligações externas
Site oficial

Jornais de Minas Gerais